Francisco Maldonado (?-?) - governatore spagnolo delle isole Canarie tra il 1491 ed il 1495
 Francisco Maldonado (1480-1521) - leader della rivolta dei comuneros
 Francisco Maldonado (?-?) - ufficiale spagnolo in servizio sulla Santa Maria del Espinar, una delle imbarcazioni che componevano la flottiglia guidata da Sebastiano Caboto. Da lui prende il nome la città di Maldonado in Uruguay.
 Francisco Maldonado (1981) - ex calciatore spagnolo